Salvar la cara puede referirse a:

 Salvar la cara o Salvare la faccia, película de 1969 filmada en Argentina dirigida por Edward Ross –seudónimo de Rossano Brazzi. 
 Salvar la cara o Saving face, es un cortometraje documental de Pakistán y Estados Unidos codirigido por Daniel Junge y Sharmeen Obaid-Chinoy y ganador del Oscar al mejor cortometraje 2012.